Tommaso d'Avalos (1752-1806) – 17º marchese di Pescara, 11º marchese del Vasto, 8º principe di Montesarchio, 6º principe di Troia, Grande di Spagna; maggiordomo maggiore del Re Ferdinando IV di Napoli 
 Tommaso d'Avalos (1610-1642) – vescovo di Lucera; figlio del 9º marchese di Pescara e 5º marchese del Vasto Innico III d'Avalos
 Tommaso d'Avalos (1571-1622) – Patriarca di Antiochia dal 1611 al 1622; figlio del 7º marchese di Pescara e 3º marchese del Vasto Francesco Ferdinando d'Avalos